Saint-Pardoux puede referirse a: 

 Saint-Pardoux, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.
 Saint-Pardoux, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Saint-Pardoux, comuna francesa situada en Alto Vienne.